Голубцов, Николай:
 Голубцов, Николай Александрович (1874—1920) — историк.
 Голубцов, Николай Александрович (1900—1963) — протоиерей.